Шербаку́ль — рабочий посёлок в Омской области России, административный центр Шербакульского района. Расположен в 91 км на юго-запад от Омска.

Население —  жителей ( год).

Основан в 1893 году переселенцами из Херсонской губернии.

Физико-географическая характеристика 
Шербакуль расположен в пределах Ишимской равнины, являющейся частью Западно-Сибирской равнины, на берегу озера Шербакуль, на высоте 118 метров над уровнем моря. В окрестностях Шербакуля распространены чернозёмы обыкновенные языковатые и лугово-чернозёмные солонцеватые и солончаковые почвы. Территория слабо дренирована: реки в окрестностях Шербакуля отсутствуют, поверхностные воды скапливаются в естественных понижениях рельефа, образуя небольшие озёра.

По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Омск составляет 100 км.

Климат резко континентальный, со значительными перепадами температур зимой и летом (согласно классификации климатов Кёппена — влажный континентальный с прохладным летом (Dfb)). Многолетняя норма осадков — 377 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле — 60 мм, наименьшее в марте — 13 мм. Среднегодовая температура положительная и составляет + 1,4° С, среднесуточная температура самого холодного месяца — января − 17,3° С, самого жаркого — июля + 19,7° С.

История 
В XIX веке территория современного Шербакульского района представляла собой пастбищные угодья. Лишь в конце века из киргизских пастбищ, признанных излишними, стали нарезаться участки для переселенцев. В 1893 году около озера Шербакты было основано крестьянское поселение Борисовка. Заселяли его русские и украинские переселенцы. В 1894 году учреждается Борисовская волость, и уже через год в её состав вошло 17 населённых пунктов. К 1903 году в Борисовском было сооружено 75 землянок, 43 деревянных и 6 саманных изб. В 1897 году в селе освещается церковь, построенная на средства Фонда имени Императора Александра III во имя Рождества Пресвятой Богородицы. В 1898 году на пожертвования некоего Маскова в селе строится здание школы, в этом же году возводится хлебный магазин.

В 1933 году Постановлением ВЦИК от 7 июля Борисовка переименована в Шербакуль, а район — в Шербакульский. В 1938 году вступает в действие первая хлебопекарня, а в 1939 году — колбасный и квасовые цеха. 5 августа 1986 года решением исполкома Областного Совета народных депутатов село Шербакуль отнесено к категории рабочих посёлков.

Телевидения 
Телевидение был создана «Шербакуль покажет Омского Телевидения».

Население 

 Гендерный состав

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 	6976 человек мужчин — 	3195, женщин — 3781 (45,8 и 54,2 % соответственно).

Культура 
Действует Шербакульская картинная галерея.

Примечания 

Посёлки городского типа Омской области
Районные центры Омской области
Населённые пункты Шербакульского района